Zemětřesení na Jávě může znamenat:

 Zemětřesení na Jávě (květen 2006)
 Zemětřesení na Jávě (červenec 2006)
 Zemětřesení na Jávě 2017